Молоковское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Молоковском районе Тверской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа Молоково (в состав поселения не входил).

Законом Тверской области от 5 апреля 2021 года было упразднено к 17 апреля 2021 года в связи с преобразованием Молоковского муниципального района в Молоковский муниципальный округ.

География 
Нахождение: центральная часть Молоковского района.

Граничило:
 на севере — с Сандовским районом, Старосандовское СП и Топоровское СП
 на северо-востоке — с Делединским СП
 на юго-востоке — с Черкасовским СП
 на юге — с Обросовским СП
 на западе — с Ахматовским СП
 внутри поселения — территория городского поселения пгт Молоково.

Основные реки — Могоча, Мелеча, Белая, Десна.

История 
В XIX — начале XX века территория поселения относились к двум уездам Тверской губернии, к Весьегонскому (северо-восточная часть) и Бежецкому (юго-западная часть).

С 1929 г. входит в Молоковский район (кроме 1963—1966 годов, когда входила в Краснохолмский район).

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Горского, Кузнецковского, Молоковского, Бикаловского и Рамешинского сельских округов.

Законом Тверской области от 17 декабря 2015 года № 120-ЗО, были преобразованы, путём их объединения, Делединское и Молоковское сельские поселения — в Молоковское сельское поселение.

Население 

По переписи 2002 года — 1552 человека (176 в Бикаловском, 331 в Горском, 301 в Кузнецковском, 497 в Молоковском и 247 в Рамешинском сельском округе), на 01.01.2008 — 1281 человек.

 Национальный состав
Русские.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входили 95 населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты
В 2001 году исключена из учётных данных деревня Яковцево.

Ранее на территории поселения исчезли населённые пункты: Берлоги, Богатино, Буславцево, Веригино, Кожухово, Орлов Городок, Шатеево и другие.

Экономика 
На территории поселения находятся колхозы «Большевик» (д. Горка), «Знамя» (д. Залужанье), «Надежда», «им. Парижской коммуны» (д. Кузнецково), «Родина» (д. Рамешки), совхозы «Молоковский» и «Трудовик» (д. Бикалово).

Известные люди 
 В деревне Рамешки родился Герой Советского Союза Иван Филиппович Балашов.
 В деревне Могутово родился Герой Советского Союза Михаил Семёнович Корнилов.
 В деревне Высоково родился Герой Советского Союза Сергей Александрович Кукунин.

Примечания 

Муниципальные образования Молоковского района
Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году